Une année est, à l'origine, une unité de temps, valant la durée d'une révolution complète de la Terre autour du Soleil.

Unités de mesure

Unités de temps 
 L’année, en tant qu’unité de temps, désigne habituellement une année civile, ou « année de calendrier » qui  possède un nombre entier de jours. Dans le calendrier grégorien, elle représente une durée proche de celle de l’année tropique d'un équinoxe vernal au suivant. La plupart des calendriers utilisent des années régulières, par exemple   dans le calendrier grégorien, complétés d'une année bissextile de 366 jours, comprenant un 29 février, tous les quatre ans à quelques exceptions près. Le terme bissextile vient du latin bis-sextilis (bis, « deux fois », et sextilis, « le sixième jour avant les calendes »).

 En astronomie, une année correspond l’intervalle de temps entre deux occurrences successives d'un événement lié à la révolution d’un astre autour d’un autre. Il existe plusieurs types d'années, correspondant aux différents objets astraux. Pour la Terre autour du Soleil, une année astronomique compte  (soit ) ; le quasi quart de jour indiqué par les décimales est donc accumulé en général tous les quatre ans afin de former un jour supplémentaire lors de l'année bissextile.
 Plus précisément encore, il y a trois types d'année : l'année tropique (ou année équinoxiale) (temps mis par la Terre pour tourner autour du Soleil entre deux équinoxes de printemps), l'année sidérale (temps écoulé entre deux passages du Soleil en un même point donné du ciel) et l’année anomalistique, laquelle tient compte du déplacement du périhélie de l’orbite elliptique de la Terre, traduisant une précession (négative : donc une rétrogradation) de son grand axe (temps écoulé entre deux passages du Soleil au même point de son orbite apparente). En 2000 l'année tropique a duré   5 heures 48 minutes et 45,183 secondes, l'année sidérale  6 heures 9 minutes 9,77 secondes, et l'année anomalistique 365 jours 6 heures 13 minutes 52,53 secondes. Les Romains estimaient l'année tropique à   et 6 heures, mais Hipparque précisait   5 heures 55 minutes.

 En gestion, une année ou « exercice » (période d'activité) correspond à 12 mois de 30 jours chacun, soit 360 jours au total, débutant le  de l'année civile.
 L'année julienne vaut  exactement. Elle définit l'annum, une unité de temps de symbole « a » utilisée dans diverses disciplines scientifiques.

Unité de longueur 
L’année-lumière (de symbole « al ») est une unité de longueur égale à la distance parcourue à la vitesse de la lumière dans le vide pendant une année julienne, soit exactement  (environ ).

Année et saisons 

En milieu tempéré, une année est rythmée sur sa durée par quatre saisons : l'hiver (du  au ), le printemps (du  au ), l'été (du  au ) l'automne (du  au ). Les changements de saisons correspondent aux solstices et aux équinoxes, qui varient selon la position de la Terre sur son axe. 

En zone intertropicale, les saisons étant essentiellement déterminées par l'abondance des précipitations, on parle de saison sèche et de saison des pluies.

Usages 
Dans la culture populaire, le nouvel an est l'occasion de prendre des bonnes résolutions.

Éducation 
Une année scolaire est une période continue allant de la date des premiers cours à celle des derniers. Dans l'hémisphère nord, elle dure souvent de fin août/début septembre à fin juin/début juillet.

Histoire 
 Une année correspond à l'unité de base de mesure en Histoire.
 L’Année des quatre empereurs désigne l’année 69, au cours de laquelle les quatre empereurs romains Galba, Othon, Vitellius et Vespasien se sont succédé.
 L’Année cruciale désigne, pour l’historiographie espagnole, l’année 1492 au cours de laquelle se sont produits de nombreux événements, comme la découverte des Amériques et l'expulsion des juifs et des maures (reconquista).
 L’Année géophysique internationale désigne un ensemble de recherches, menées en 1957, qui étaient destinées à amélioration des connaissances en géophysique.
 L’Année sainte est une célébration de l’Église catholique romaine se produisant tous les 25 ans.
 Les années folles désignent, en France, les années d’exubérance qui ont suivi la fin de la Première Guerre mondiale.
 Les années de plomb qualifient, dans plusieurs pays, une période historique marquée par la violence. C’est une allusion au concept poétique des âges de plomb, d’argent et d’or.

Voir aussi  

 Annum
 Année scolaire
 An de grâce
 Seconde (temps)